Sarkesian oder Sarkeesian ist der Nachname folgender Personen:

 Anita Sarkeesian, kanadisch-US-amerikanische Videobloggerin
 Ed Sarkesian (1917–2007), US-amerikanischer Musikveranstalter
 Sam C. Sarkesian (1927–2011), US-amerikanischer Militärsoziologe